Sommerstein bezeichnet:
 Sommerstein (Steinernes Meer), 2308 m, Berg im Steinernen Meer in den Berchtesgadener Alpen
 Sommerstein (Niederdorla), abgegangene Burg in der Gemeinde Vogtei, Thüringen
 Sommerstein (Waltershausen), abgegangene Burg in der Stadt Waltershausen, Thüringen
 Sommerstein (Erzgebirge), eine markante Felsformation im Erzgebirge in Sachsen 

Sommerstein ist der Name von:
 Emil Sommerstein (1883–1957), polnischer Politiker, Mitglied im Lubliner Komitee